Hokej na travi na Igrama Commonwealtha 1998. se igrao u Kuali Lumpuru, u Maleziji. 
To je bilo prvi put da je hokej na travi bio na programu Igara Commonwealtha.

Igrao se usporedno muški turnir i ženski turnir.

Vrijeme održavanja 
Muška i ženska natjecanja su se održala od 9. do 20. rujna.

Natjecateljska mjesta 
Svi susreti su igrani na stadionu Bukit Jalil u Kuala Lumpuru.

Ženski turnir

Natjecateljski sustav 
U prvom dijelu, sudionice su se natjecale po jednostrukom ligaškom sustavu u dvjema skupinama od šest sudionika. Pobjednice skupina i druge iz skupina su išle u poluzavršnicu po unakrižnom načelu, u borbu za odličja. Pobjednice su igrale za zlato, a poražene za brončano odličje.

Sudionice 

Skupina "A"
 Australija
 Indija
 Jamajka
 Malezija
 Škotska
 Trinidad i Tobago

Skupina "B"
 Kanada
 Engleska
 Namibija
 Novi Zeland
 JAR
 Wales

Sastavi djevojčadi

Prvi krug - po skupinama

Skupina "A" 
Sve satnice su po malezijskom vremenu (UTC +8).

srijeda, 9. rujna

četvrtak, 10. rujna

subota, 12. rujna

ponedjeljak, 14. rujna

utorak, 15. rujna

srijeda, 16. rujna

četvrtak, 17. rujna

Konačna ljestvica na kraju prvog kruga.

Skupina "B" 
Sve satnice su po malezijskom vremenu (UTC +8).

srijeda, 9. rujna

četvrtak, 10. rujna

subota, 12. rujna

nedjelja, 13. rujna

utorak, 15. rujna

srijeda, 16. rujna

četvrtak, 17. rujna

Konačna ljestvica na kraju prvog kruga.

Doigravanje 
subota, 19. rujna

nedjelja, 20. rujna

Konačni poredak

Vidi još 
Hokej na travi na Igrama Commonwealtha 1998.

Literatura 
 Fieldhockey Canada 

1998 Ž
1998

en:Women's Hockey at the 1998 Commonwealth Games